Nyestadt ist der Familienname von
 Ludeke Nyestadt, Lübecker Ratsherr
 Johann Nyestadt, Lübecker Ratsherr